1 kraina w Niemczech:
 Schleswig

1 miasto w Niemczech:
 Schleswig – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

1 były powiat:
 Schleswig

1 biskupstwo:
 Schleswig

2 miasta w Stanach Zjednoczonych:
 Schleswig – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Schleswig – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
1 gmina w Stanach Zjednoczonych:
 Schleswig (ang. Schleswig Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc

Zobacz też 
 Schleswig-Flensburg
 Schleswig-Holstein